Баронч — прізвище вірменського походження.

Відомі носії 
 Владислав Баронч (бл. 1865—1919) — польський актор. У березні 1887 року спільно з К. Добжанською він отримав урядову концесію на п'ять років. Добжанська подала у відставку 10 квітня цього ж року, а Баронч очолював Польський театр у Львові до 19 січня 1890 року.
 Еразм Баронч (1859—1928) — гірничий інженер, колекціонер.
 Людвик Баронч ( 1884) — власник кам'яниць у Львові.
 Роман Баронч (1856—1930) — доктор медицини, відомий хірург, лікар-оториноларинголог, професор медичного факультету Львівського університету, колекціонер.
 Садок Баронч — польський релігійний діяч, історик, фольклорист, архівіст.
 Станіслав Баронч (1864—1936) — польський поет, перекладач.
 Тадей Баронч — польський скульптор.

Примітки